Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 907-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

907-es busz (Budapest)

907-es busz (Győr)